Szwajcaria:
 Tosana – włoska nazwa gminy Thusis

Inne:
 Tosana niwae – gatunek ryb